Johann Gelbert ist der Name folgender Personen:
* Johann Adolph Gelbert (1806–1881), deutscher Politiker und bayerischer Landtagsabgeordneter
 Johann Peter Gelbert (1816–1878), deutscher Pfarrer und bayerischer Landtagsabgeordneter